«Смерч» — двухбашенная броненосная лодка (броненосец береговой обороны) Российского Императорского флота, построенная в 1864 году по проекту английского инженера К. Митчелла.

Служба 
2 октября двухбашенная броненосная лодка «Смерч» перешла с завода-строителя через бар реки под буксирами ботов, и далее разведя собственные пары в Кронштадт для окончательной отделки. Здесь же её ввели в гидравлический док для смены повреждённой лопасти одного гребного винта.

23 июля 1865 года затонула в финляндских шхерах между островами Спаргольм и Стокгольм в результате удара о необозначенный на карте подводный риф. 20 августа 1865 года поднят и введен в строй.

1 февраля 1892 году переклассифицирована в броненосец береговой обороны.

Командиры 
 26.08.1863-1868 — капитан-лейтенант Алексей Александрович Корнилов
 1869 — Владимир Николаевич Брылкин
 1869—1872 — Павел Петрович Тыртов
 12.01.1887—01.1889 — капитан 2 ранга Сергей Ильич Палтов 
 29.10.1890 капитан 2-го ранга Петр Васильевич Винокуров
 1891—1892 — Василий Васильевич Игнациус
 1 января 1893 — капитан 2-го ранга Бруно Александрович фон Фитингоф
 20 февраля 1895—1898 год — капитан 2 ранга Фёдор Фёдорович Сильман

Примечания

Литература

Ссылки 
 [wunderwaffe.narod.ru/Magazine/BKM/Monitors/02.htm Первые русские мониторы]
 От мониторов к броненосцам береговой обороны
 Широкорад А. Б. Россия — Англия: неизвестная война, 1857—1907
 Изображение

Броненосцы России